Brian Hugh Warner, nom de naissance de Marilyn Manson ;
 Brian Warner, astronome, vice-président de l'Union astronomique internationale de 2003 à 2009.